Area peut désigner :
 AREA, une société d'autoroutes française ;
 Área 7, un groupe péruvien de rock ;
 Area, un groupe de musique italien.